Эньере () — французская фамилия. Известные носители:
 Эньере, Жан-Пьер (род. 1948) — французский космонавт.
 Эньере, Клоди (род. 1957) — французский врач, политик и космонавт.